Квалификационный турнир (2022) к чемпионату мира по кёрлингу среди смешанных пар 2023 () проводился со 2 по 7 декабря 2022 года в городе Дамфрис (Шотландия) на арене «Dumfries Ice Bowl». Разыгрывались четыре путёвки для участия в . Квалификационный турнир к чемпионатам мира среди смешанных пар в таком формате проводился во второй раз.

В турнире принимали участие 26 команд из числа не получивших квалификацию по результатам .

По результатам турнира на чемпионат мира квалифицированы команды Австрии, Испании, Нидерландов и Турции.

Официальный хештег квалификационного турнира: #WMDQE2022 .

Время начала матчей указано местное (UTC+0).

Составы команд 

(«НТ» — национальный тренер)

Групповой этап 

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

  Проходят в плей-офф
 «W» — техническая победа, «L» — техническое поражение (кёрлингист Хорватии получил травму в 1-м энде и не смог продолжать матч)

Плей-офф 
Две команды (победители финалов в стадии A) квалифицируются для участия в чемпионате мира 2023. Проигравшие в полуфиналах и финалах стадии А проходят в стадию B, где в чемпионат мира 2023 квалифицируются еще две команды — победители финалов.

Стадия A

«PP» — «пауэр плэй», см. :en:Power play

Полуфиналы. 6 декабря, 10:00

Финалы. 6 декабря, 15:00

Стадия B

Полуфиналы. 6 декабря, 15:00

Финалы. 7 декабря, 10:00

Итоговая классификация 
Команды, не прошедшие в плей-офф, ранжировались по занятому на групповом этапе месту в группе. Команды, занявшие в группах одинаковые места, ранжировались между собой по значению классификационных бросков в дом (; команда с меньшей величиной DSC располагалась выше).

  Квалифицированы для участия в

Примечания

Ссылки 
 
 

2022 год в кёрлинге
Квалификация 2022
Международные соревнования по кёрлингу в Шотландии
Международные спортивные соревнования в Дамфрисе
Спорт в Шотландии в 2022 году
Декабрь 2022 года